Gustaf Bonde kan avse olika medlemmar av släkten Bonde.

 Gustaf Bonde (1620–1667), riksskattmästare
 Gustaf Bonde (1682–1764), landshövding, sonson till Gustaf Bonde (1620–1667)
 Gustaf Bonde (1698–1772), kammarherre, herre till Sävstaholm
 Gustaf Bonde (diplomat) (1911–1997), svensk diplomat och ambassadör
 Gustaf C:son Bonde (1921–1997), greve, jägmästare

Se även 
 Gustaf Trolle-Bonde